Das Monte Carlo Classic 2012 fand vom 29. Oktober bis 2. November 2012 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 20. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Natalie Grinham verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr. Im Endspiel besiegte sie Madeline Perry mit 6:11, 12:10, 11:2 und 11:2. Es war Grinhams vierter Titelgewinn bei diesem Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf sitesquash.com (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2012/13
2012